Samuel Cohen peut faire référence à :
Samuel Cohen (1870-1940), compositeur moldave ayant participé à la création de l'hymne national israélien ;
Samuel T. Cohen (1921-2010), physicien américain ;
Samuel Nathan Cohen (1923-1971), critique de théâtre et animateur canadien.